Cinema
 Monkey Shines, filme (1988) de terror e ficção científica distribuído no Brasil como Instinto Fatal

 Basic Instinct, filme (1992) com Sharon Stone e Michael Douglas, traduzido em Portugal como Instinto Fatal
 Basic Instinct 2, filme (2006) com Sharon Stone e David Morrissey, exibido em Portugal como Instinto Fatal 2
 Fatal Instinct (2014), filme com Dominique Swain conhecido no Brasil também como Instinto Fatal

Desambiguações de cinema